In deze lijst van beschermd erfgoed in de gemeente Wahl zijn alle geclassificeerde nationale monumenten van de Luxemburgse gemeente Wahl opgenomen.

Monumenten per plaats

Rindschleiden 

|}

Bron
 Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits à l'inventaire supplémentaire

Wahl
Wahl